Het Open Europees kampioenschap powerlifting 2011 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 34e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Tsjechische stad Pilsen van 3 tot 7 mei 2011.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Sport in 2011
Sport in Pilsen (stad)